Zgornja Dobrava je krajevno ime v Sloveniji:

 Zgornja Dobrava, Moravče
 Zgornja Dobrava, Radovljica

Naselja v Sloveniji